Das Tennis-Herrendoppel der Olympischen Sommerspiele 1896 fand vom 8. bis 11. April statt. Die Bronzemedaille ging im Doppel nur an die unterlegenen Flack und Robertson im Halbfinale, da das Ergebnis der griechischen Brüder Akratopoulos als Niederlage in der ersten Runde gezählt wurde. Streng genommen hatten die späteren Olympiasieger damit ein Freilos im Halbfinale.

Ergebnisse

Literatur 
  (Verfügbar unter http://www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/1896/1896.pdf; PDF; 10,6 MB)
  (Auszug verfügbar unter http://www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/Mallon/1896.pdf; PDF; 365 kB)

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)
 Ergebnisse auf sports-reference.com (englisch)

Tennis-Herrendoppel
1896
Tennisturnier 1896
Tennisturnier in Piräus